Der Coupe d’Europe 2002/03 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 45. Auflage fand vom 28. Mai bis zum 1. Juni 2003 in Porto statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde erstmals eine Finalrunde mit acht Mannschaften, wobei der ausrichtende Verein und der Titelverteidiger gesetzt sind. Die weiteren Teilnehmer sind die Sieger der sechs Qualifikationsgruppen.

Geschichte 
Erstmals gewann Crystal Kelly aus Waalwijk den Coupe d’Europe vor Sporting Lissabon und dem BC Service Pack 't Tapperijke aus Hoeven.

Die Qualifikationen wurden in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.
Die Ergebnisse der Gruppen A,B und D,E sind nicht verfügbar.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Porto

Ausscheidungsgruppe A in Odense  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe B in Athen  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe C in Porto  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe D in Genf  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe E in Hoeven

Ausscheidungsgruppe F in Granollers  
Abschlusstabelle

Finalrunde in Porto

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 2002/03

Einzelnachweise 

2003
Coupe dEurope 2002/03
Billardturnier in Porto